Прадо (, , , )

 Прадо — муніципалітет автономної спільноти Андалусія, провінція Кадіс, Іспанія.
 Прадо-де-ла-Гуспенья — муніципалітет автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Леон, Іспанія.
 Прадо-дель-Рей — муніципалітет автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Самора, Іспанія.
 Прадо-Верде — переписна місцевість в окрузі Ель-Пасо, штат Техас, США.

Вісенте Ньєто Прадо — мексиканський футболіст.
 Ґарі Прадо Сальмон — болівійський військовий та дипломат.
 Едсон Прадо — професійний бразильський бодібілдер, персональний тренер.
 Елісео Прадо — аргентинський футболіст.
 Пауло Сілас до Прадо Переїра (Сілас) — бразильський футболіст.
 Сергей Прадо — кубинський футболіст.
 Томас Прадо — французький співак, автор пісень.
 Юліана Прадо — українська співачка та акторка.

Інше 
 Національний музей Прадо
 Тойота Ланд Крузер Прадо —— середньорозмірний позашляховик японського концерну Toyota.
 PRADO — реєстр, загальнодоступний сервіс Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу (DG H).
 Прадо — гідроелектростанція у Колумбії.
 Прадо — парк у Монтевідео (Уругвай).

Див. також 
 Ле-Прадо — комуна регіону Овернь, департамент Пюї-де-Дом, Франція.